Билитуй — посёлок железнодорожной станции в Забайкальском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Билитуйское».

География 
Посёлок находится в южной части района, при железнодорожной линии Тарская — Забайкальск ЗЖД, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к северо-западу от посёлка городского типа Забайкальск. Абсолютная высота — 769 метров над уровнем моря. Через населённый пункт проходит автодорога .
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной и малоснежной зимой и тёплым засушливым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет от −28 °C до −29 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 18 — 21 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 220—260 мм.
Часовой пояс

История 
Основан на землях Быркинского военсовхоза в 1971 году как совхоз «Билитуйский».

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,5 %, женщины — соответственно 51,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 77 % из 1176 чел.

Инфраструктура 
В посёлке функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, библиотека и фельдшерский пункт.

Улицы 
Улично-квартальная сеть посёлка состоит из семи улиц, двух переулков и двух микрорайонов.

Примечания 

Населённые пункты Забайкальского района